Franciaország
Pujols, település Gironde megyében
Pujols, település Lot-et-Garonne megyében